Red Devil ("diavolo rosso" in lingua inglese) può riferirsi a:

 Red Devil – bevanda energetica
 Red Devil – wrestler
 Red Devil – census-designated place della Census Area di Bethel, Alaska
 Red Devil – personaggio DC Comics, membro dei Teen Titans
 specialmente al plurale, riferito ai giocatori e alla tifoseria del club calcistico inglese Manchester United Football Club
 assassino della serie televisiva Scream Queens
 Stielow Engineering Red Devil-Chevrolet Camaro del 1969, personalizzata ed esposta nel 2013 al Sema Award.